

Література 
 «Паризькі таємниці» — роман французького письменника Ежена Сю (1804—1857), що в 1840-х роках скорив усю Європу і став основою для сюжетів багатьох фільмів.
  — цикл із п'ятнадцяти детективних романів, написаних Лео Мале (1909—1996), які були опубліковані між 1954 та 1959 роками.
  — серія романів французького письменника Роланда Вагнера.

Фільми 
Усі фільми нижче є вільною екранізацією однойменного роману Ежена Сю.
  :  — французький анімаційний 2D-телесеріал, створений Веронікою Пюйбаре та Матьє Дюбуа.
  : «Паризькі таємниці» — французький кінофільм з Жаном Маре у головній ролі.
  : «Паризькі таємниці» — французький телефільм  з , , .
  :  — франко-італійський фільм режисера . Екранізація однойменного роману Ежена Сю.
  :  — французький фільм режисера .
  :  — французький фільм режисера .
  :  — французький фільм режисера .
  : «Паризькі таємниці» — французький фільм режисера Альберта Капеллані.